Братский дом (Братский приют) () — трудовой лагерь, существовавший близ г Пусан, Южная Корея в 1975—1987 годах. Во время существования лагеря его заключенными были несколько тысяч человек, схваченных во время уличных облав: детей, бездомных, и даже студентов, протестовавших против режима. Нарушения прав человека в лагере были одними из самых худших примеров нарушений прав человека в Южной Корее во время диктатуры; эти нарушения были освещены в публикациях «Ассошиэйтед Пресс» в 2016 году.

Ссылки 

Пусан
Принудительный труд
Права человека в Республике Корея